Ait Bou Oulli kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aït Bou Oulli, stamområde, Tadla-Azilal, 
 Ait Bou Oulli (kommun i Marocko), Tadla-Azilal, Azilal Province, 

Robotskapade Marockoförgreningar